Крассовский — фамилия.

Известные носители: 
 Крассовский, Каетан Никодимович (ок. 1790 — после 1835) — доктор философии, адъюнкт Виленского университета.
 Крассовский, Ростислав Владимирович (1841—1909) — военный инженер Российской империи; участник нескольких войн.
 Крассовский, Эдуард-Антон Яковлевич (1821—1898) — академик, лейб-акушер, гинеколог, действительный тайный советник.